Суперкубок Португалії з футболу 1984 () — 6-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Бенфіка» та володар кубка Португалії «Порту».
За сумою проведених першого та повторного матчів (27 березня і 17 квітня 1985 року) рахунок залишився нічийним. Відповідно до регламенту змагання 16 і 30 травня 1985 були проведені перегравання, перемогу здобув «Порту».

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Перегравання

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1984
Португалія
1985 у португальському спорті